Jean Jacques Rambonnet, Nederlands militair en politicus
 Frederik Lodewijk Johan Eliza Rambonnet, (1885-1935), Nederlandse burgemeester van achtereenvolgens Rockanje, Schoonhoven en Velsen
 Frederik Lodewijk Rambonnet, van 1802 tot 1804 voor het Departement Overijssel lid van het Wetgevend Lichaam
 Rambonnet (schip, 1894), wachtschip van Nederlandse scoutinggroep, vernoemd naar Jean Jacques Rambonnet